176 Iduna –  asteroide della fascia principale del sistema solare
 Iduna (zoologia) –  genere di uccelli della famiglia Acrocephalidae 
 Iduna (lingua) – lingua della Papua Nuova Guinea 
Iduna – uno dei nomi anglicizzati della dea norrena Iðunn